etanotiol, CH3CH2SH
 siarczek dimetylu,